Араї () — японське прізвище.

Відомі носії  
 Араї Кіокадзу (нар. 1950) — японський і американський архітектор. Представник т. н. «Третьої хвилі» сучасної японської архітектури.
 Араї Масару (нар. 1952) — японський астроном-любитель, першовідкривач астероїдів.
 Араї Сатомі (нар. 1980) — японська актриса озвучування.
 Араї Хакусекі (1657—1725) — японський державний діяч періоду Едо.

Японські прізвища